Михайло Найманович (*д/н —†після 1608 року) — козацький діяч, кошовий отаман Запорозької Січі.

Життєпис 
Про життя його небагато відомостей. У 1608 році обирається кошовим отаманом. Того ж року очолив морський похід на Крим, який був спровокований войовничими заявами хана Селямет-Гірея. Під час штурму був здобутий Перекоп, 3-тисячний загін козаків захопив великі трофеї. Серед полонених виявився і мурза, намісник хана у Перекопі, якого Найманович згодом вивіз до Варшави, на засідання сейму. Проте ця демонстрація полоненого викликала рішуче невдоволення представників хана в Польщі, які саме прибули до Варшави зі скаргою на дії підлеглих Польщі українських козаків. Відтак, невдоволеним цією акцією залишився і сейм. Довелося кошовому та його підлеглим повертатись на Січ без вдячності, без грошей і сукна, на які вони розраховували у вигляді винагороди. Подальша доля Михайла Наймановича невідома.

Примітки

Джерела 
 Сушинський Б. Всесвітня козацька енциклопедія. Одеса, видавничий дім «ЯВФ», 2007.
 

Кошові отамани